Christoph Friedrich von Ammon – teologo tedesco
 Friedrich August von Ammon – oculista e chirurgo tedesco

Pagine correlate
 Amon (disambigua)
 Ammon